Aragóniai Mária (1363–1401), I. Mária néven szicíliai királynő, III. (Együgyű) Frigyes szicíliai király lánya
Aragóniai Mária (1396–1445) kasztíliai királyné, I. (Antequerai) Ferdinánd aragón király lánya
Aragóniai Mária (?–1449) ferrarai őrgrófné, V. (Nagylelkű) Alfonz aragón és I. Alfonz néven nápolyi király természetes lánya
Aragóniai Mária (1440/52–1460/61/72), Amalfi hercegnéje, I. Ferdinánd nápolyi király természetes lánya
Aragóniai Mária (1482–1517) portugál királyné, II. (Katolikus) Ferdinánd aragón király és I. (Katolikus) Izabella kasztíliai királynő lánya